gmina Wysokie – gmina wiejska, powiat lubelski, woj. lubelskie
 gmina Wysokie Mazowieckie – gmina miejska, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie
 gmina Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie
również:

 gmina Wysokie – dawna gmina w pow. konińskim, woj. poznańskim, obecnie część gminy Kramsk
 gmina Wysokie (Zamojskie) – dawna gmina w pow. zamojskim, woj. lubelskim (a następnie w woj. zamojskim), zlikwidowana 2 lipca 1976
 gmina Wysokie Litewskie – dawna gmina w pow. brzeskim, woj. poleskim